Pentillä est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Eino Penttilä (1906-1982), athlète finlandais au lancer du javelot
Erkki Penttilä (1932-2005), lutteur finlandais
Timo Penttilä (1931-2011), architecte finlandais
Vilho Penttilä (1868-1918), architecte finlandais

Voir aussi
(15224) Penttilä, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois